La désignation de Bayer Xi Ceti (ξ Cet / ξ Ceti) est partagée par deux étoiles ou système d'étoiles de la constellation de la Baleine :

 ξ Ceti (65 Ceti) est une binaire spectroscopique ;
 ξ Ceti (73 Ceti) est une géante bleue.

En astronomie chinoise traditionnelle, elles faisaient toutes deux partie de l'astérisme de  (en chinois ), représentant un « grenier céleste circulaire ».

Notes et références 

Constellation de la Baleine
Homonymie stellaire
Ceti, Xi